RAM ( — «таран», бэкроним от Rolling Airframe Missile, американский войсковой индекс — RIM-116) — корабельный зенитно-ракетный комплекс непосредственной защиты корабля.

Разработка 
Разработка комплекса «Рэм» велась на основе результатов выполнения программы НИОКР по защите кораблей от противокорабельных ракет (англ. Anti-Ship Missile Defense, сокр. ASMD). С 1979 года комплекс разрабатывался совместными усилиями фирм США (основной объём работы), ФРГ и Дании. Генеральным подрядчиком выступала корпорация General Dynamics. В работе над комплексом, помимо генподрядчика были задействованы следующие крупные субподрядчики: Bodenseewerk Gerätetechnik (системный анализ), General Electric Ordnance Systems, MBB, , , AEG-Telefunken, Bermite Powder Company,  и Hoesch Rothe Erde, в задачу которых входила адаптация комплекса для национальных флотов. 3 августа 1987 года Министр обороны США Каспар Уайнбергер и Министр обороны ФРГ Манфред Вёрнер подписали меморандум о взаимопонимании, который оговаривал вопросы международного сотрудничества в ходе опытно-конструкторских работ и испытаний перспективного комплекса. Для испытаний на заводах General Dynamics была изготовлена опытная партия в количестве 54 ракет, из которых 37 предназначались для отстрела заводскими испытателями, а 17 для распределения заказчикам; полигонные стрельбовые испытания были назначены на январь—февраль 1981 года. Для флотских испытаний сторонами-заказчиками был размещён дополнительный заказ на 71 ракету, из которых 25 предназначались для отстрела с борта американских кораблей, 46 — с западногерманских.

Техническое описание 
При разработке конструкции ракеты «Рэм» были использованы инфракрасная головка самонаведения от ракеты ПЗРК «Стингер», а ракетный двигатель, боевая часть и взрыватель от авиационной ракеты «Сайдуайндер». Испытания указанных средств проходили в начале 1980-х годов в США. По итогам испытаний была осуществлена доработка ИК ГСН.

Система наведения 
Исходная система наведения ракеты в полёте не отличается от принципа, реализованного в ракете «Стингер», с учётом особенностей корабельных ЗРК, — так как стрелок-зенитчик, вооружённый ПЗРК «Стингер», не нуждается в радиолокационных средствах и осуществляет наведение комплекса на цель визуально, — для обнаружения целей и наведения ракет с борта корабля-носителя применяются двух- и трёхкоординатная радиолокационные станции. После пуска в действие вступают автопилот и двухрежимная головка самонаведения: 1) двухчастотный интерферометр, который ориентируется на излучение ГСН подлетающей ПКР, для наведения на маршевом участке траектории полёта и 2) приёмник инфракрасного излучения для наведения на любом участке траектории полёта (включая терминальный), обеспечивающий дополнительную надёжность захвата и сопровождения цели в полёте в случае сбоя в работе интерферометра и дублирующий его.

Принятие на вооружение 
Плановая стоимость одной ракеты в 1982 году (до принятия комплекса на вооружение) оценивалась в 40 тыс. $. Ориентировочное принятие комплекса на вооружение ВМС ФРГ ожидалось в середине 1984 года, ВМС США — в 1985 году. Однако, комплекс был принят на вооружение ВМС ФРГ на три года позже, в 1987 году.

Варианты 
Разработаны два основных варианта ЗРК:
 автономный ЕХ-31 с 21 пусковыми контейнерами, смонтированный на модифицированном лафете скорострельного ЗАК «Фэлэнкс» (размещается на внешней палубе).
 вариант «RAM Оrdalt», представляющий собой вертикальные модули, с пятью ракетами в каждом ряду модуля.

Тактико-технические характеристики 
 SeaRAM
 Дальность действия максимальная: 10 000 метров
 Дальность действия минимальная: 500 метров
 Минимальная высота перехвата: 4 метров
 Скорость полёта: 1,5–2,0 М
 Длина ракеты: 2,8 метров
 Диаметр корпуса ракеты: 0,127 метров
 Размах крыльев: 0,43 метров
 Стартовая масса: 70 килограмм
 Масса боевой части: 11–13 килограмм
 Масса боевого модуля: 5,8 килограмм

Примечания

Ссылки 
 http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/ram_rim116/ram_rim116.shtml 
 http://www.enamor.com.pl/DownloadFile/a/2/9/a293387f848d6250210f99a0469d63c3/cms01_055726.pdf

Военная продукция AEG
Военная продукция Brunswick
Военная продукция General Dynamics
Военная продукция General Electric
Военная продукция Diehl
Военная продукция Messerschmitt
Военная продукция Raytheon
Военная продукция Telefunken
Зенитные ракетные комплексы США
Зенитные ракетные комплексы морского базирования
Зенитные ракетные комплексы Германии
Появились в 1976 году в США